Pride Bushido 13 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Yokohama Arena em Yokohama, Japão.

Background 
Esse evento contou com as semifinais e final do Grand Prix de Meio Médios do Bushido.

Em uma luta pelo Cinturão Peso Leve do Pride, Takanori Gomi enfrentou Marcus Aurélio, que havia derrotado Gomi em uma luta não válida pelo título no Pride Bushido 10.

Originalmente Gilbert Melendez era esperado para enfrentar Shinya Aoki, mas uma lesão durante os treinos forçaram Melendez a se retirar da luta. Clay French substituiu Melendez na luta.

Resultados

Chave do Grand Prix de Meio Médios do Pride de 2006 

1Paulo Filho saiu do Grande Prêmio por conta de uma lesão sofrida durante a luta contra Kazuo Misaki, que o substituiu na última rodada contra Denis Kang.

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006